Sinchi ist:

 Angehöriger der Sinchis, einer Sondereinheit der im bewaffneten Konflikt in Peru gegen den Leuchtenden Pfad kämpfenden Polizei, laut Kommission für Wahrheit und Versöhnung (2003) verantwortlich für viele Kriegsverbrechen
 Titel der ersten fünf Inka-Herrscher von Urin Qusqu (Unter-Cuzco) (Quechua: „stark“):
 Manco Cápac/Manku Qhapaq (Manqu Qhapaq, ab etwa 1200)
 Sinchi Roca/Sinchi Ruq'a (um 1230) 
 Lloque Yupanqui/Lluq'i Yupanki (um 1260)
 Mayta Cápac/Mayta Qhapaq (um 1290)
 Cápac Yupanqui/Qhapaq Yupanki (um 1320)
 in der Antike ein Stamm der Taurer